Григорис ()— мужское имя греческого происхождения.

Известные носители 
 Григорис (святой) (IV век) — святой Армянской Апостольской Церкви.
 Григорис Аршаруни (VIII век) — армянский богослов.
 Григорис (врач) (XIII век)— средневековый армянский врач.
 Григорис Ахтамарци (XVI век) — армянский поэт и церковный деятель.
 Григорис Ламбракис (1912—1963) — греческий врач, спортсмен, общественный и политический деятель.
 Григорис Валканас (1916—1940) — греческий военный лётчик.
 Григорис Афксентиу (1928—1957) — национальный герой Кипра.
 Григорис Макос (род. 1987) — греческий футболист.